Wiklund bzw. Viklund ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wiklund (1879–1950), schwedischer Komponist, Dirigent und Pianist
 Adolf Wiklund (Biathlet) (1921–1970), schwedischer Biathlet
 Ann-Louise Wiklund (* 1942), finnische Badmintonspielerin
 Edith Wiklund (1905–1969), finnische Malerin und Grafikerin
 Elis Wiklund (1909–1982), schwedischer Skilangläufer
 Emma Wiklund (* 1968), schwedische Schauspielerin
 Erika Wiklund (* 1988), Geburtsname der schwedischen Hochspringerin Erika Kinsey
 Gunnar Wiklund (1935–1989), schwedischer Schlagersänger
 Karl Bernhard Wiklund (1868–1934), schwedischer Finnougrist
 Michael Wiklund aka Mike Shiver (* 1981), schwedischer DJ und Musikproduzent
 Otto Wiklund (1976–2006), schwedischer Rockschlagzeuger
 Ragne Wiklund (* 2000), norwegische Eisschnellläuferin
 Tobias Wiklund (* 1986), schwedischer Jazzmusiker
 Tobias Viklund (* 1986), schwedischer Eishockeyspieler